Лас Пинтас има више значења:

 Лас Пинтас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пинтас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пинтас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пинтас, Ел Порвенир (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пинтас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пинтас (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пинтас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пинтас (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Пинтас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пинтас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пинтас (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пинтас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пинтас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику